Arész, görög hadisten hagyományos átírású neve
 Árész, magyar rockzenekar
Árész, keresztnév